La famiglia Addams (The Addams Family) è un gruppo di personaggi protagonista di varie opere dal 1938

Cinema 
 La famiglia Addams (The Addams Family) – film del 1991 diretto da Barry Sonnenfeld.
 La famiglia Addams (The Addams Family) – film d'animazione del 2019 diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon.

Musica 
 Main Theme The Addams Family – singolo di Vic Mizzy del 1964
 Original Music from The Addams Family – album di Vic Mizzy del 1965
 The Addams Family (Motion Picture Soundtrack) – album di Marc Shaiman del 1991
 The Addams Family (Original Broadway Cast Recording) – album di Nathan Lane e Bebe Neuwirth del 2010

Televisione 
 La famiglia Addams (The Addams Family) – serie televisiva live-action del 1964
 La famiglia Addams (The Addams Family) – serie televisiva animata del 1973
 La famiglia Addams (The Addams Family) – serie televisiva animata del 1992

Videogiochi 
 The Addams Family – NEC 1991 per PC Engine
 The Addams Family – Ocean Software 1992 per Mega Drive, SNES, Amiga e Atari ST
 The Addams Family – Ocean Software 1992 per NES, Master System, Game Gear
 The Addams Family – Ocean Software 1992 per Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 The Addams Family – Ocean Software 1992 per Game Boy
 The Addams Family: Pugsley's Scavenger Hunt –  Ocean Software 1993 per SNES, Game Boy e NES

Altro 
 La famiglia Addams (The Addams Family) – musical statunitense del 2010
 The Addams Family – flipper prodotto dalla Midway con il marchio Bally nel 1992

Pagine correlate 
 La famiglia Addams (disambigua)